Dette er en oversigt over USA's delstater efter areal.

Totalt areal

Vandareal

Se også 
 USA's delstater efter befolkningsstørrelse

Kilder 

Alle data kommer fra United States Census Bureau og er gældende fra 2000 med undtagelse af 2 delstater, der har nyere opgørelser:
 Michigan: Opdateret 2005 – Michigan.gov
 Wyoming: Opdateret 2001 – Wyoming.gov

 Areal

he:מדינות ארצות הברית